Ситино — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Бычихинского сельсовета.

Находится примерно в 3 верстах к востоку от более крупной деревни Хвошно.

Население 
 1999 год — 24 человека
 2010 год — 8 человек 
 2019 год — 4 человека

Ссылки 
 Деревня Ситино.
 Карта N-36-01. Масштаб 1:200000.

Примечания 

Населённые пункты Городокского района (Витебская область)